Fiumara (Calabrië), een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië)
Fiumara (Barletta), een plaats in de Italiaanse gemeente Barletta
Fiumara (rivier), een riviertype in de Italiaanse bergen